Горняк — бывший казахстанский футбольный клуб из города Хромтау. С созданием второй низшей лиги СССР в 1990 году «Горняк» начал свою историю. В 1992 году команда участвовала в первом чемпионате Казахстана. Уже на следующем чемпионате «Горняк» становится бронзовым призёром. В 1996 году, сыграв всего четыре тура, снимается с Чемпионата Казахстана. В 2000-х годах «Горняк» также участвует в Первенстве Первой лиги, но в 2008 году после первого круга снимается с соревнований.

Достижения 
Чемпионат Казахстана
  Бронзовый призёр: 1993
Первая лига
  Серебряный призёр: 2003
  Бронзовый призёр: 2006
Вторая лига
  Серебряный призёр: 2002
Кубок Казахстана
 1/4 финала: 1992, 1993

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль команды на сайте footballfacts.ru

Футбольные клубы Казахстана
Футбольные клубы Казахстана, прекратившие существование
Хромтауский район